Die Abkürzung BWG steht für:
 Baden-Württembergischer Gewichtheberverband
 Bahnhof Wiesenburg (Mark), Bahnhof in Brandenburg
 Bankwesengesetz, österreichisches Gesetz für Kreditinstitute
 Barwe, eine Bantusprache, siehe ISO 639:b (ISO-639-3-Code)
 Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GmbH
 Berliner Wassergesetz (siehe Landeswassergesetz)
 Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft
 Birmingham Wire Gauge, eine britische Kodierung für massiven Draht
 Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
 Bremer Wissenschaftliche Gesellschaft, heute Wittheit zu Bremen
 Bremswirkgruppe, siehe Liste von Abkürzungen im Eisenbahnwesen
 Bundesamt für Wasser und Geologie (Schweiz), 2006 aufgegangen im Bundesamt für Umwelt (BAFU)
 Bundeswahlgesetz
 Bundesverband der Werbemittel-Berater und -Großhändler e. V., Spitzenverband der Werbeartikelbranche
 Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, ein ehemaliger Branchenverband
 Burglengenfelder Wählergemeinschaft, eine Wählergruppe in Bayern
 Butzbacher Weichenbau Gesellschaft mbh & Co. KG, siehe Weiche (Bahn)
 Blue Wings, eine deutsche Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Warren County Airport, ein US-amerikanischer Flughafen (IATA-Code), siehe Liste der IATA-Codes/B

Siehe auch:
 BWG 1.0

BWG